Camarillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camarillas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Camarillas (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar